Лос Багрес има више значења:

 Лос Багрес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Багрес (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Багрес (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику